Il Daewoo Challenger Tennis 1994 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1994. Il torneo si è giocato a Seul in Corea del Sud dal 12 al 16 settembre 1994 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 David Nainkin ha battuto in finale  Michael Joyce 6-7, 6-3, 7-5

Doppio

 Bill Barber /  Ari Nathan hanno battuto in finale  Óscar Ortiz /  Laurence Tieleman 7-6, 6-2

Collegamenti esterni